„The Best of Mercyful Fate“ е компилационен албум на хевиметъл групата Mercyful Fate.

Състав 
 Кинг Дайъмънд – вокали, клавиши
 Ханк Шърман – китара
 Майкъл Денър – китара
 Тими Хансен – бас
 Ким Ръз – барабани
 Бени Петерсен – китара

Песни

Бележки 

Албуми на Мърсифул Фейт
Музикални албуми от 2003 година
Компилации